Кризис личности () — ограниченная комикс-серия из семи выпусков издательства DC Comics. Выходила с июня по декабрь 2004 года. Сценарий комикса написал Брэд Мельцер, а за графическую часть отвечали художник Рагс Моралес и растушовщик Майкл Бэйр.

История издания

Сюжет

Последствия

Критика

Награды 
Минисерия была выбрана Young Adult Library Services Association (YALSA) в 2007 году в Список графических новелл, рекомендованных для подростков.

Другие версии

Коллекционные издания 
DC Comics переиздало мини-серию Identity Crisis в апреле 2005 года с перекрашенными обложками. Издание в твёрдом переплёте (ISBN 1-4012-0688-3) было выпущено в сентябре 2005 года. Оно включало бонусы: комментарии Мельтцера и Моралеса, любимые моменты команды создателей и выдержки из скетчбука Моралеса.

Коллекционное издание в мягкой обложке (ISBN 1-4012-0458-9) было выпущено 16 августа 2006 года. Издание заняло третье место в списке 100 графических новелл за август 2006 в списке предзаказов из 7746.

DC Comics анонсировало выпуск Identity Crisis в виде Абсолютного издания 12 октября 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Интервью Мельтцера на The Sound of Young America 
 Crisis Team: Meltzer, Morales look back at "Identity Crisis" , Comic Book Resources,6 октября 2005 

Комиксы 2004 года
Насилие в комиксах
Издания DC Comics
Комиксы-кроссоверы